Stefan Nagy kan ha flera betydelser:

 Stefan Nagy (dartspelare)
 Stefan Nagy (serieskapare)